Het Aziatisch kampioenschap basketbal van 2009 vond plaats in de periode van 6 tot en met 16 augustus 2009 in Tianjin, China. Het was de 25e editie van het tweejaarlijkse Aziatisch kampioenschap basketbal en de derde editie in China.

De 16 gekwalificeerde Aziatische landen speelden op twee speellocaties in Tianjin. Na de voorronde waarin de teams in vier groepen tegen elkaar speelden, werd in de groepsfase bepaald welke teams zich kwalificeerden voor knock-outfase voor plek 1 tot en met 8. Iran verdedigde met succes de titel door in de finale gastland China met 70-52 te verslaan. Jordanië won de strijd om het brons door met 80-66 het basketbalteam van Libanon te verslaan en kwalificeerde zich daardoor, samen met de twee finalisten, automatisch voor het wereldkampioenschap basketbal 2010.

De Iraanse speler Hamed Haddadi werd, net als in 2007, uitgeroepen tot Most Valuable Player van het toernooi, nadat hij Iran met een gemiddelde van 15,8 punten, 13,1 rebounds en 4 blocks per wedstrijd naar de titel had geholpen.

Kwalificatie 

Op basis van de regels van FIBA Asia, had elk van de vier zones recht op twee plekken. Daarnaast waren gastland China en Stanković Cup-houders Jordanië automatisch gekwalificeerd. De overige vier plaatsen werden verdeeld op basis van de prestaties van de tijdens de Stanković Cup 2008.

* , dat na Zuid-Korea, Japan en China als vierde eindigde bij de Oost-Aziatische kwalificaties, kreeg van Fiba Asia een wildcard nadat Bahrein zich terugtrok voor het toernooi.

Loting
Tijdens de loting op 17 juni in Tianjin werden de 16 deelnemende landen verdeeld op vier groepen.

Voorronden

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groepsfase 
In de groepsfase werden de gekwalificeerde landen uit de vier voorrondegroepen verdeeld over twee groepen. De resultaten van de wedstrijden tussen landen die elkaar reeds in de voorronde hadden getroffen werden opgeteld bij de resultaten van de resterende wedstrijden in de groepsfase.

Groep E

Group F

Wedstrijden om de 13e–16e plek

Wedstrijden om de 9e–12e plek

Wedstrijden om de 1e–8e plek

Eindrangschikking

Referenties 

Basketbalwedstrijd
Sportevenement in China
Basketbal in 2009
Basketbal in China